Technoblade (настоящее имя — Александр (); 1 июня 1999 — июнь 2022) — американский ютубер и интернет-личность. Был наиболее известен своими видеороликами по игре Minecraft и прямыми трансляциями на своём ютуб-канале, а также своим участием в Dream SMP.

По состоянию на март 2023 года его основной канал имеет 15,9 млн подписчиков.

Карьера 
Алекс создал канал Technoblade на YouTube 29 октября 2013 года. Его контент в основном был выстроен вокруг видеоигры Minecraft, и он часто посещал сервер мини-игр Hypixel. Мини-игры Hypixel, такие как Bedwars и Skyblock, составляли большую часть его контента. Он регулярно участвовал в турнире Minecraft Championship вместе с другими создателями контента по игре Minecraft на YouTube. Кейл Майкл из Dot Esports назвал его «одним из лучших игроков и создателей контента в Minecraft, и в частности одним из лучших PVP-игроков». Алекс был одним из главных персонажей сюжетной линии на сервере Dream SMP..

У Алекса было дружеское соперничество с другим Minecraft-ютубером Dream, основателем сервера Dream SMP. Оба боролись за признание звания «лучшего игрока в Minecraft» среди своих фанатов. Когда в конце августа 2021 года у Алекса обнаружили саркому, Dream пожертвовал $21 410 долларов на исследование рака.

Личная жизнь 
Подробности личной жизни Алекса неизвестны. 1 июля 2022 года, уже после объявления о его смерти, на официальном сайте (https://technoblade.com), указанном в описании к видео, была раскрыта полная форма имени Ютубера — Александр. По его словам, прозвучавшим в данном видео, однажды он «разыграл» своих зрителей, заставив их поверить, что его зовут «Дэйв», в результате чего это прозвище считалось его настоящим именем до самой его смерти. Также известно, что у Алекса был СДВГ. После смерти Алекса на канал Technoblade подписалось свыше четырёх миллионов человек.

Борьба Алекса с раком ранее была объектом пристального внимания его фанатов. 28 августа 2021 года было загружено видео, где он сообщил, что ему поставили диагноз саркома после появления боли в правой руке.

В сентябре 2021 года провел благотворительный стрим, на котором ему удалось собрать более 325.000$ для фонда по сбору средств на лечение саркомы. 

Химиотерапия и лучевая терапия оказались безуспешными, и его терапевт заявил, что, возможно, ему придётся ампутировать руку. В декабре 2021 года Алекс успешно перенёс операцию, и ампутация конечности не потребовалась.

Смерть 

30 июня 2022 года на канал Technoblade на YouTube было загружено видео, в котором его отец объявил, что Александр умер от рака, перешедшего в четвёртую стадию. Он прочитал сообщение, написанное сыном в последние часы жизни, и сказал, что доходы от мерчандайзинга пойдут на благотворительность по сбору средств для лечения саркомы. Ютуберы, такие как Dream и другие участники Dream SMP, выразили ему свою благодарность в Интернете. Саймон Коллинз-Лафламм, соучредитель Hypixel, выступил с аналогичным заявлением.

В интервью The New York Times Дон Пиресо, главный администратор Hypixel, заявил, что семья Александра не будет давать никаких дальнейших комментариев относительно его кончины, поскольку «видео, которым они поделились, содержит всю информацию, которой они могут поделиться на данный момент». Команда Hypixel также создала на своём сервере цифровое пространство, в котором фанаты могут написать свои соболезнования, которые в конечном итоге будут отправлены семье Александра.

См. также 
 Dream SMP

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Ютуберы США
Умершие в 2022 году